Ozark ou Ozarks désigne :

Toponymes 

Régions des  
 les monts Ozarks, plateau montagneux qui s'étend principalement sur les États du Missouri, de l'Oklahoma, de l'Arkansas et du Kansas ;
 le lac des Ozarks, lac dans le Missouri ;
 la , elle-même contenue dans...
 la .

Entités politiques et administratives aux  
 la ville d’Ozark, dans l’Alabama ;
 la ville d’Ozark, dans l’Arkansas ;
 la ville d’Ozark, dans le Missouri ;
 le comté d'Ozark, dans le Missouri ;
 la zone non incorporée d'Ozark, dans le Kentucky ;
 la ville de Lake Ozark, dans le Missouri ;

Personnes 
Prénom 
 Ozark Henry, un chanteur belge ;

Surnom
  (1923-2009), manager de baseball américain.

Fiction 
 Ozark, un personnage de bande dessinée publié dans le journal Mustang ;
 Ozark, une série télévisée américaine.

Homonymie de toponyme